Thelionema är ett släkte av grästrädsväxter. Thelionema ingår i familjen grästrädsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Grästrädsväxter
Thelionema